Надерма́н () — французская фамилия. Известные носители:

 Надерман, Анри (1782 — после 1835) — французский инструментальный мастер
  (1734—1799) — французский композитор, арфист и скрипичный мастер.
 Надерман, Петер — немецкий продюсер.
 Надерман, Франсуа-Жозеф (1781—1835) — французский композитор, арфист, инструментальный мастер и педагог.